Dalignesi – abitanti di Ponte di Legno
Dalignesi – abitanti di Villa Dalegno